Тальмо́н-сюр-Жиро́нд, Тальмон-сюр-Жіронд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Пуатьє, 75 км на південь від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Тальмон-сюр-Жиронд 
 [ Розташування муніципалітету Тальмон-сюр-Жиронд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта